Уравнение эйконала (от  — изображение) — нелинейное дифференциальное уравнение в частных производных, встречающееся в задачах распространения волн, когда волновое уравнение аппроксимируется с помощью квазиклассического приближения.
Это уравнение выводится из уравнений Максвелла и связывает волновую оптику с геометрической оптикой.

Формулировка 
Уравнение эйконала может быть представлено в форме:

 

, где

 есть подмножество в .
Здесь
  — функция с положительными значениями, связанная со скоростью распространения волн в среде.
  — обозначает градиент,
  — Евклидова норма.

Примеры 
 Если , то функция расстояния до  удовлетворяет уравнению эйконала.

Ссылки 
 Приближение коротких длин волн. Уравнение эйконала

Литература 
 Борн М., Вольф Э. Основы оптики / Пер. с англ. — М., 1973.

Эйконала
Теория волн
Дифференциальные уравнения в частных производных